Troie est une cité antique semi-légendaire d'Asie Mineure, siège de la guerre de Troie.
 En référence à celle-ci, le site archéologique de Troie à Hissarlik (actuelle Turquie) est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
 Troie est un film de Wolfgang Petersen (2004).
 Troie : La Chute d'une cité est une mini-série sortie en 2018.
 Troie est un cycle de trois romans de David Gemmell.

Voir aussi 
 Cheval de Troie
 Cycle troyen